Atto di Tolleranza del Maryland, conosciuto anche come "Atto sulla Religione"
 Atto di Tolleranza del 1689, atto del Parlamento inglese